Бюцарис () — станция линии 7bis Парижского метрополитена, расположенная в XIX округе Парижа. Названа по рю Боцарис, получившей своё название в честь героя борьбы за независимость Греции Маркоса Боцариса.

История 
Открыта 18 января 1911 года в составе ответвления от линии 7, вычлененного 3 декабря 1967 года в самостоятельную линию 7bis.

Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (292 место по входному пассажиропотоку в Парижском метро)

Особенности дизайна 
Лестничные сходы были оформлены в стиле Эктора Гимара.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XIX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1911 году